Donkey Kong Jr. (computerspel), een spel wat uitgebracht is door Nintendo
Donkey Kong Jr. (personage), een personage uit de Nintendo-spellen